Otterbein Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Otterbein Church (Maryland), ID-Nr. 69000324
 Otterbein Church (West Virginia), ID-Nr. 98000286